La  voit le FC Auch évoluer en groupe B, le second niveau du rugby français.
Il retrouvera l’élite en fin de saison profitant de son élargissement de 32 à 64 clubs.

La section féminine du club perd son titre, vaincu en finale par les Violettes bressanes.

Les matchs de la saison 
Albi et Mont de Marsan se qualifient pour les seizièmes du championnat tandis que les 6 autres clubs dont Auch doivent disputer une poule de maintien (la coupe Jauréguy), qui sera remportée par le Castres olympique de Gérard Cholley et Dany Laprade devant le Valence Sportif 10-6.

À domicile 
 Auch-Romans 
 Auch-Chambéry 
 Auch-Albi
 Auch-Carmaux
 Auch-Bergerac
 Auch-Angoûlème
 Auch-Mont de Marsan

À l’extérieur 
 Romans-Auch
 Chambéry-Auch
 Albi-Auch 
 Carmaux-Auch
 Bergerac-Auch
 Angoulême-Auch
 Mont de Marsan-Auch

Coupe Jauréguy 
Auch se maintient en première division à nouveau élargie à 64 clubs.

À domicile 
 Auch-
 Auch-
 Auch-

À l’extérieur 
 -Auch
 -Auch
 -Auch

Challenge du Manoir 
Auch, seule formation du groupe B de la poule termine troisième de son groupe de Challenge avec 10 points soit 2 victoires et 4 défaites.

À domicile 
 Auch-Narbonne : victoire
 Auch-Pau : victoire 
 Auch-Grenoble 6-8

À l’extérieur 
 Narbonne-Auch : défaite
 Pau-Auch : défaite
 Grenoble-Auch 35-16

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Béziers,  Narbonne,  Agen,  Montauban,  Dax,  La Rochelle,  Toulouse et  Brive.

Effectif 
 Arrière : Jacques Brunel
 Ailiers : Philippe Dupuy
 Centres : Jean-Philippe Cariat, Henri Cistacq 
 Ouvreur : Dall’Ava
 Demi de mêlée : Paché
 Troisièmes lignes centre : 
 Troisièmes lignes aile : Maurice Dupey
 Deuxièmes lignes : 
 Talonneur : Marc Daroque
 Pilier :

Bibliographie

Notes et références 

1973-1974
Rugby à XV en 1973
Rugby à XV en 1974